Andreas Eichler ist der Name folgender Personen:

* Andreas Eichler (Verleger) (* 1954), deutscher Autor und Verleger
 Andreas Eichler (Physiker), deutscher Physiker 
 Andreas Eichler (Mathematiker) (* 1968), deutscher Mathematiker